Amphoe Ban Lat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im mittleren Teil der Provinz Phetchaburi. Die Provinz Phetchaburi liegt im südwestlichen Teil der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Khao Yoi, Mueang Phetchaburi, Tha Yang, Kaeng Krachan und Nong Ya Plong. Alle Amphoe liegen der Provinz Phetchaburi.

Wirtschaft 
Im Tambon Saphan Krai wird aus dem Saft der Zuckerpalme eine in ganz Thailand berühmte Zuckerart, dem Nam Tan Tanot (), hergestellt.

Geschichte 
Ursprünglich hieß der Landkreis Tha Chang (Thai: ), er wurde jedoch 1959 in Ban Lat umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Ban Lat ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 115 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Ban Lat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Lat.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Ban Hat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Hat.
 Ban Than (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Than.
 Tamru (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tamru.
 Samo Phlue (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Samo Phlue.
 Rai Makham (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rai Makham.
 Tha Sen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Sen.
 Nong Krachet (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Krachet.
 Nong Kapu (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Nong Kapu, Huai Khong.
 Rai Khok (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rai Khok.
 Rong Khe (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Lat Pho, Saphan Krai, Rong Khe.
 Rai Sathon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rai Sathon.
 Tha Chang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Chang.
 Tham Rong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tham Rong.
 Huai Luek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Huai Luek.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Ban Lat von amphoe.com (in Thai)

Ban Lat